Франсуа́ Шени́к (; 8 марта 1927 — 8 января 2012, Париж, Франция) — французский учёный, писатель, эссеист, публицист и философ, профессор информатики Института политических исследований, специалист по классической и современной логике, автор исследований на тему эзотерики. Имел докторскую учёную степень по религиоведению от Страсбургского университета. Опубликовал несколько книг по информатике и логике, но большую часть времени посвятил глубокому изучению эзотерического христианства в духе традиционализма Рене Генона. Печатался в таких периодических изданиях, как Connaissance des religions, Vers la tradition и Symbole.

Избранная библиография 
 Analyse fonctionnelle et organique, Paris, Dunod, 1971.
 Qu’est-ce que la téléinformatique?, Paris, Dunod, 1974.
 Comprendre la logique moderne, Paris-Bruxelles-Montréal, Dunod, 1974.
 Le Yoga spirituel de saint François d’Assise. Symbolisme du " Cantique des créatures ", Paris, Dervy, 1978.
 édition d'Henri Stéphane, Introduction à l'ésotérisme chrétien, Traités recueillis et annotés par François Chenique, préface de Jean Borella, Éditions Dervy, 2006 [1979 et 1983].
 "À propos des États multiples de l’être et des Degrés du savoir ", dans Pierre-Marie Sigaud, René Guénon, Cahier de l’Herne, Éditions l'Âge d’homme, " Dossier H ", 1985.
 Sagesse chrétienne et mystique orientale, préface de Jean Borella; conclusion de Jean-Pierre Schnetzler, Paris, Dervy, 1996.
 Le culte de la Vierge ou La métaphysique au féminin, Nouvelle édition, Paris, Dervy, 2000.
 Éléments de logique classique: l’art de penser et de juger, l’art de raisonner, L’Harmattan, 2006.
 Souvenirs métaphysiques, Table d'émeraude, 2007.

Примечания 

Эссеисты Франции
Эссеисты по алфавиту
Традиционализм
Публицисты Франции
Писатели Франции
Выпускники Страсбургского университета
Логики Франции
Писатели по алфавиту
Публицисты по алфавиту